Coca (Indijanci)
 Coca (Segovia, Španjolska), grad u pokrajini Segovia, Španjolska
 koka, biljni rod